DBR peut faire référence à : 
 dépression brève récurrente ;
 une immatriculation de l'Arrondissement de Rostock ;
 De Bellis Renationis, un jeu de la série De Bellis Antiquitatis, une gamme de jeux de guerre historiques ;
 un modèle d'embrayage à diaphragme présent sur les Citroën LN et LNA) ;
 distributeur de billets régionaux, dans les gares françaises ;
 Day By The River, un groupe d'improvisation d'Athènes (Géorgie) aux États-Unis ;
 Drum Buffer Rope (en français, tambour tampon corde), une analogie utilisée dans l'application de la théorie des contraintes.

Voir aussi 
 Mirage III DBR, un avion biplace
 Aston Martin DBR-9, une voiture de course